Belfort steht für:

 Belfort, Stadt in der Region Franche-Comté, Frankreich
 Territoire de Belfort, Département in der Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich, gleichbedeutend mit dem
 Arrondissement Belfort, Arrondissement in der Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Belfort-du-Quercy, französische Gemeinde im Département Lot
 Belfort (Klötze), Ortsteil der Stadt Klötze im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Kreis Belfort, geografische Einheit im Bezirk Albula, Kanton Graubünden, Schweiz
 Burgruine Belfort, Burgruine in Brienz/Brinzauls im Kanton Graubünden, Schweiz

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belfort (Kalifornien), im Mono County
 Belfort (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Belfort (New York), im Lewis County
 Belfort (Ohio), im Stark County

Personen:
 Jordan Belfort (* 1962), US-amerikanischer Autor und Motivationstrainer sowie früherer Börsenspekulant
 Martin Peltier de Belfort († 1769), Ingenieur, herzoglicher Landbaumeister im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel
 Vitor Belfort (* 1977), brasilianischer MMA-Kämpfer

Sonstiges:
 Belfort Creek, Fließgewässer im Tillamook County, Oregon

Siehe auch:
 Bauwerkstypus Belfort, siehe Belfried
 Belford
 Belforte
 Bellfort
 Belfor